Region Zachodni (Ghana)
 Region Zachodni (Kamerun)
 Region Zachodni (Rumunia)